Die Abkürzung VBBW hat mehrere Bedeutungen:

 Virtuelles Berufsbildungswerk
 Vereinigung der Bergbevölkerung der Welt, eine Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen

VBBW